Hornachuelos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hornachuelos (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Hornachuelos (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar